Brianchon peut faire référence à :

Patronyme
 Charles Julien Brianchon (1783-1864), un mathématicien et artilleur français,
 Maurice Brianchon, (1899-1979), artiste peintre

Toponymie
 Brianchon, un cratère lunaire,